Balakot ist der Name verschiedener Orte in Pakistan:

 Balakot (Indus-Kultur) in der Provinz Belutschistan
 Balakot (Khyber Pakhtunkhwa) in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa